El Bagre kan syfta på följande platser:

Colombia 

 El Bagre (ort), Antioquia, 
 El Bagre (kommun), Antioquia,